Zaqatala (stad), een stad in Azerbeidzjan
Zaqatala (district), een district in Azerbeidzjan
FK Simurq Zaqatala, een Azerbeidzjaanse voetbalclub uit Zaqatala
Zaqatala (dialect), een dialect van het Noord-Azerbeidzjaans, gesproken in Azerbeidzjan en Armenië en genoemd naar de gelijknamige stad